Rollstuhltennis-Damendoppel der Sommer-Paralympics 2004.

Titelverteidigerinnen waren Maaike Smit und Esther Vergeer, die erneut zusammen teilnahmen. Insgesamt nahmen 26 Spielerinnen an diesem Turnier teil, das vom 17. bis 24. September stattfand.

Maaike Smit und Esther Vergeer gewannen erneut die Goldmedaille und wiederholten damit ihren Paralympics-Sieg aus dem Jahr 2000. Sie besiegten im Endspiel Sakhorn Khanthasit und Chanungarn Techamaneewat mit 6:0 und 6:4.

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Damendoppel
Tennisturnier 2004
Tennisturnier in Marousi